Die Black Forest Open 2001 war ein Tennisturnier, das vom 27. August bis 2. September 2001 in Freudenstadt stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 108 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 105 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 108 kB)

ATP Challenger Series 2001
Tennisturnier in Freudenstadt